Рафаэль Надаль в 8-й раз подряд выигрывает турнир.

Общая информация 
Матч против Ивана Додига стал последним в карьере для хорватского теннисиста Ивана Любичича. За свою карьеру Иван выиграл Кубка Дэвиса 2005 года в составе сборной Хорватии, 10 турниров АТП в одиночном разряде (в том числе 1 — ATP 1000), доходил до полуфинала Roland Garros, в 2006 году занимал 3-ю позицию в одиночном рейтинге ATP.

Посев 
 Первых восемь сеянных начинают турнир со 2 круга.

  Новак Джокович (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)

<li>  Жиль Симон (Полуфинал)
<li>  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
<li>  Хуан Монако (Первый раунд, отказ)
<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Флориан Майер (Первый раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li>  Александр Долгополов (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2012